Chuxiongosaurus  − rodzaj niewielkiego (ok. 2 m długości) wczesnojurajskiego zauropodomorfa, w zależności od przyjmowanej definicji filogenetycznej będącego bazalnym przedstawicielem kladu Sauropoda lub jedynie bliskim krewnym tej grupy. Gatunkiem typowym jest C. lufengensis, którego holotypem jest prawie kompletna czaszka i żuchwa oznaczone LT9401, odkryte w osadach formacji Lufeng w chińskiej prowincji Junnan. C. lufengensis charakteryzuje się m.in. kością łzową prostopadłą do dolnej krawędzi szczęki, obecnością wgłębienia na górnej części pyska za nozdrzami i kością zębową z 25 zębami.

Według przeprowadzonej przez autorów jego opisu analizy kladystycznej (w oparciu o macierz danych z analizy Yatesa z 2004 roku) Chuxiongosaurus jest najbardziej bazalnym przedstawicielem kladu obejmującego grupę Neosauropoda i wszystkie taksony bliżej spokrewnione z tą grupą niż z plateozaurem; według tej analizy C. lufengensis jest taksonem siostrzanym do kladu obejmującego taksony tradycyjnie zaliczane do zauropodów oraz rodzaje Melanorosaurus i Anchisaurus, tj. kladu Anchisauria. Przy zastosowaniu definicji filogenetycznej Sauropoda zaproponowanej w 1998 r. przez Wilsona i Sereno (klad obejmujący rodzaj Saltasaurus i wszystkie zauropodomorfy bliżej spokrewnione z nim niż z rodzajem Plateosaurus) to właśnie klad obejmujący C. lufengensis i grupę Anchisauria powinien nosić nazwę Sauropoda; autorzy opisu Chuxiongosaurus wprost zaliczają go do zauropodów. Yates (2007) zaproponował jednak nową definicję filogenetyczną Sauropoda, definiując je jako najszerszy klad obejmujący Saltasaurus loricatus, ale nie obejmujący Melanorosaurus readi; przy zastosowaniu tej definicji Chuxiongosaurus nie należałby do zauropodów.

Status Chuxiongosaurus lufengensis jako odrębnego gatunku został zakwestionowany przez Zhanga i współpracowników (2019), którzy uznali ten gatunek za młodszy synonim Jingshanosaurus xinwaensis.

Pozycja filogenetyczna Chuxiongosaurus według Lü i współpracowników (2010):

Przypisy 

Zauropodomorfy
Dinozaury jury
Dinozaury Azji